Tula – zachowane ruiny miasta Tolteków, w środkowym Meksyku
 Tula (Włochy) – miejscowość i gmina we Włoszech
 Ciotka Tula – nowela hiszpańskiego pisarza Miguela de Unamuno z 1920 roku